Wojciech Mazurkiewicz – polski dziennikarz, poeta, autor słuchowisk i skeczy radiowych
 Wojciech Mazurkiewicz – polski muzyk, grający na tabli